L'Espérance peut désigner :

 L'Espérance, un restaurant français à Saint-Père-sous-Vézelay, triplement étoilé par le Guide Michelin ;
 L’Espérance, un café de style Art déco construit en 1930 à Bruxelles ;
 L'Espérance, un film canadien réalisé par Stefan Pleszczynski en 2004 ;
 L'Espérance, un aérostat inventé par Jean-Claude Pompeïen-Piraud à la fin du  ;
 L'Espérance, un lougre corsaire de Saint-Malo naviguant en 1780 et 1781 ;
 L'Espérance, une municipalité du Québec.

Voir aussi 
 L'Espérance oubliée, un essai de Jacques Ellul (1972)